Podocerus är ett släkte av kräftdjur. Podocerus ingår i familjen Podoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Podocerus